Rolf Henke ist der Name folgender Personen:

* Rolf Henke (Unternehmer) (1946–2022), deutscher Druckereiunternehmer und Landwirt 
 Rolf Henke (Luftfahrtingenieur) (* 1956), deutscher Luftfahrttechniker und Hochschullehrer